Konradstein oder gegebenenfalls auch Conradstein ist der Name von:

 Kocborowo, Ortsteil von Starogard Gdański in Polen
 Landesanstalt für psychisch Kranke Konradstein in Kocborowo
 Cerová in der Slowakei
 Burg Konradstein in Cerová